

Musica 
 Orseolo – opera di Ildebrando Pizzetti su libretto proprio

Persone 
 Domenico Orseolo (...–dopo il 1036) – politico italiano
 Frozza Orseolo (1015-1071) – margravina d'Austria 
 Giovanni Orseolo (984-1007) – politico italiano
 Orso Orseolo (988-1049) – patriarca cattolico e politico italiano
 Ottone Orseolo (993-1032) – politico italiano
 Pietro I Orseolo (920-987 o 988) – politico italiano
 Pietro II Orseolo (961-1009) – politico e condottiero italiano
 Pietro Orseolo d'Ungheria (1011-1058) – re italiano d'Ungheria
 Vitale Orseolo (998–XI secolo) – vescovo italiano

Storia di famiglia 
 Orseolo – famiglia patrizia di Venezia